Comedy Central Presents é uma série de stand-up que é exibida no Comedy Central, na America Latina é exibido com o título Comedy Central Brasil e Comedy Central Latinoamérica.

Séries de televisão